Sibundoy kan syfta på:

Colombia 

 Sibundoy (kommun), Putumayo, 
 Sibundoy (ort), Putumayo,